Поляруш — прізвище. Станом на березень 2023 року в Україні зареєстровано 1150 носіїв; найбільше — на Поділлі. Відомі носії:
 Поляруш Андрій Іванович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Поляруш Андрій Олександрович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Поляруш Ігор Анатолійович (* 1944) — український композитор. Заслужений діяч мистецтв України (1999).
 Поляруш Олег Євгенович (* 1940) — український літературознавець. Кандидат філологічних наук (1972). Професор.
 Поляруш Олег Миколайович (* 1977) — російський та український футболіст, півзахисник російського аматорського клубу ТПФ.
 Поляруш Тамара Іванівна — кандидат філологічних наук, доцент кафедри української мови Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

Примітки 

Українські прізвища